Nauplio puede referirse a:

Biología 
 El nauplio (también llamado nauplius) es la primera larva característica de los crustáceos.

Mitología griega 
 Nauplio era hijo del dios Poseidón y Amimone, hija de Dánao. Fue el fundador de Nauplia y se casó con Filira, con quien tuvo un hijo llamado Lerno.
 Nauplio, el tataranieto del anterior, rey de Nauplia y uno de los argonautas.